

Patronyme

 Alfred Giard (1846-1908), zoologiste français ;
 Agnès Giard, écrivain et journaliste française ;
 Geneviève Giard, directrice générale de France 3 ;
 Jean Giard (1926-), militant syndical et politique français ;
 Jean-Baptiste Giard (1932-2018), archiviste, conservateur à la Bibliothèque nationale de France, Cabinet des médailles ;
 , joueur de baseball américain ;
 Louis Giard (1993-), skipper français ;
 Michel Giard (1946-), écrivain français.

Toponyme 

 
 
 Giard Township (Iowa)

Homonymie de patronyme